Екатери́на Васи́льевна Буда́нова () — советская лётчица-ас истребительной авиации, Герой Российской Федерации (1 октября 1993, посмертно). Гвардии лейтенант (19 февраля 1943).

Биография 
Родилась 7 декабря 1916 года в деревне Коноплянка Вяземского уезда Смоленской губернии (современный , Смоленская область). Из крестьянской многодетной семьи. В 1931 году окончила начальную школу (4 класса) в родной деревне, в 1933 году — 6 классов школе в соседней деревне Ермолинка, в 1934 году — седьмой класс средней школы на станции Вязьма-Новоторжевская.

После окончания школы уехала в Москву, работала на авиационном заводе № 22 имени Горбунова статистиком, ответственным исполнителем и подготовителем работ. Завершила среднее образование, окончив в 1935 году вечернюю среднюю школу. Одновременно с работой в 1935-1937 годах училась в аэроклубе Киевского района Москвы. С сентября 1937 года работала пионервожатой в средней школе № 63. После окончания Киевского аэроклуба с мая 1938 работала в нём лётчиком-инструктором, освоила самолёты У-2, УТ-2 и АИР-6. С конца 1939 года училась в Херсонской авиашколе лётчиков-инструкторов Осоавиахима, в мае 1940 года окончила её и работала лётчиком-инструктором Фрунзенского районного аэроклуба Москвы. С 1939 года состояла в ВКП(б).

После начала Великой Отечественной войны в октябре 1941 года добровольцем зачислена в Красную Армию и направлена в Саратов, где прошла при Энгельсской военной авиационной школе курс переобучения на истребитель Як-1 (окончила курсы в феврале 1942 года, по их окончании 22 февраля ей было присвоено воинское звание «младший лейтенант»). 

С марта 1942 года — командир звена 586-го истребительного авиационного полка ПВО 144-й истребительной авиационной дивизии ПВО (Саратовско-Балашовский дивизионный район ПВО). Прикрывая небо Саратова, выполнила 55 боевых вылетов на патрулирование и на поиск авиации противника. В этом полку познакомилась с Лидией Литвяк и они стали лучшими подругами. В дальнейшем они всегда служили вместе. 

10 сентября 1942 была направлена в 437-й истребительный авиационный полк (287-я истребительная авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, Сталинградский фронт0. Участвуя в Сталинградской битве, 2 октября 1942 года в паре с лётчицей Раисой Беляевой обнаружила группу из 12 немецких бомбардировщиков и атаковала их, заставив их сбросить бомбы в степь. Тем самым была сорвана операция по бомбёжке станции Эльтон. 6 октября Буданова в одиночку атаковала группу из 13 Ju-88 и сбила один из них. Это была её первая победа. 

С октября 1942 года воевала лётчиком в 9-м гвардейском истребительном авиационном полку (268-я истребительная авиационная дивизия в этой же воздушной армии). В середине ноября 1942 года в ожесточённых боях в небе над Сталинградом уничтожила в группе два Me-109, а затем бомбардировщик Ju-88. В одном из боёв её ведущий Владимир Лавринёнков подбил He-111, но и его машина тоже была повреждена и Екатерина Буданова сопровождала почти неуправляемую машину командира до самой посадки. В конце ноября была назначена в группу «свободных охотников». 10 декабря, возвращаясь с задания, была атакована парой Me-109. Приняла бой и сбила ведущего.

В январе 1943 года переведена в 296-й истребительный авиационный полк (268-я истребительная авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, Южный фронт). В его рядах участвовала в Ростовской и Ворошиловградской наступательных операциях.  (в дальнейшем 73 гвардейский иап). Командир полка майор Н. И. Баранов назначил её своей ведомой. В одном из вылетов истребители обнаружили 19 бомбардировщиков Ju-88 летевших под прикрытием истребителей FW-190. Баранов вместе с Будановой атаковал истребители, приказав остальным бить бомбардировщики. В бою командир повредил один из немецких истребителей, а Буданова добила его. В начале марта возвращаясь со свободной охоты, обнаружила самолёт-разведчик «Фокке-Вульф» Fw 189, который называли «рамой». Догнала его и уничтожила. Среди лётчиков этот самолёт считался самой трудной добычей.

18 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм полк приказом наркома обороны СССР получил гвардейское звание и был переименован в 73-й гвардейский истребительный авиационный полк. Лейтенант Е. Буданова внесла свой вклад в эту почётную награду для полка. Весной 1943 года они сбила ещё 2 истребителя противника, а 17 июля — бомбардировщик Ju-88.

17 июля 1943 года советские войска Южного фронта начали Миусскую наступательную операцию в Донбассе. С первого же дня над полем битвы разгорелись ожесточённые воздушные бои. 19 июля Буданова была назначена в прикрытие группы Ил-2, направлявшихся на штурмовку немецких позиций Миус-фронта. Вблизи города Антрацит группа была атакована немецкими истребителями. В упорном бою с группой Me-109 Буданова была сбита. Ей удалось посадить самолёт в поле, и подбежавшие местные жители, наблюдавшие за боем, вытащили лётчицу из самолёта. Буданова умерла от полученных ран, не приходя в сознание, и была похоронена на окраине села Новокрасновка.

9 мая 1988 года останки лётчицы торжественно перезахоронили в селе Бобриково Антрацитовского района Луганской области.

Данные о числе побед лётчицы существенно разнятся. По одним данным, она совершила 266 боевых вылетов, сбила 6 немецких самолётов лично и 5 в группе. По другим данным, она совершила 109 боевых вылетов и достоверно сбила 3 немецких самолёта лично. По данным исследователя М. Ю. Быкова, на её счету 3 личные и 1 групповая победы, либо 2 личные и 2 групповые победы. По числу воздушных побед среди женщин-лётчиц уступает только Лидии Литвяк.

В 1990 году однополчане Екатерины Будановой инициировали её представление к званию Героя Советского Союза, но до распада СССР это звание ей присвоено не было. И только 1 октября 1993 года ей посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Награды 
 Герой Российской Федерации (1 октября 1993, звание присвоено посмертно за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
 Орден Отечественной войны I степени (22 июля 1943)
 Орден Красной Звезды (23 февраля 1943)

Память 
 В Кунцевском районе Москвы её именем названа улица, на которой героиня жила в предвоенные годы.
 На фасаде здания бывшей московской средней школы № 63, в котором Екатерина Буданова работала старшей пионервожатой с 1937 по 1938 годы (ныне в здании располагается «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма») установлена мемориальная доска.
 В пос. Туманово Вяземского района Смоленской области именем Екатерины Будановой названа улица.Здесь же установлен памятник.
 На фасаде здания в Кунцевском районе г. Москвы на одноимённой улице запечатлена Екатерина Буданова. 21 декабря 2019 года её изображение было закрашено. 
 21 июля 2019 года открыт бюст на территории авиационного полка Южного военного округа в Волгоградской области.
 В 2022 году присвоено звание "Почётный гражданин Вяземского района".

Примечания

Литература 
 Кравцова Н. Ф. Вернись из полета! [Повесть о летчицах Л. Литвяк и Е. Будановой]. — Москва: Детская литература, 1971.
 Маршак С. Я. Короткая повесть: [Повесть в стихах о летчице-комсомолке Е. В. Будановой]. — Москва; Ленинград: Детгиз, 1949. 
 Овчинникова Л. П. Женщины в солдатских шинелях. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1987. — 47 с.
 Петрова Н. К. Женщины Великой Отечественной войны. — Москва: Вече, 2014. — 696 с. — ISBN 978-5-4444-2140-6. — С.338-341.
 Смоляне на службе Отечеству: сборник материалов научно-практической конференции, 22 сентября 2015 года. — Смоленск: Свиток, 2015. — ISBN 978-5-9907405-0-1. — С.183-187.

Ссылки 
 
 Буданова Екатерина Васильевна 
 Буданова Екатерина Васильевна 
 Биография Е. В. Будановой на сайте «Нашей Родины красные соколы». 
 «Наша Катя» - Э. Гайдукова, руководитель историко-краеведческого музея Тумановской средней школы 
 Бывший летчик 73 ГвИАП Радченко Евгений Алексеевич о Е. Будановой и Л. Литвяк
 Солдатова Мария Михайловна о Екатерине Будановой. Глава из книги ПИОНЕРСКИЕ ВОЖАТЫЕ МОСКВЫ 1941-1945 годы. М., Издательство «Классикс Стиль», 2005  

Лётчицы Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Погибшие в авиакатастрофах в Украинской ССР
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Антрацитовском районе